Albumy numer jeden w roku 2019 (Japonia)
 Albumy numer jeden w roku 2019 (Polska)
 Albumy numer jeden w roku 2019 (USA)
 Albumy numer jeden w roku 2019 (Węgry)

Zobacz też